Jméno a příjmení Miroslav Mareš má více nositelů:

 Miroslav Mareš (* 1974) – brněnský politolog
 Miroslav Mareš (novinář) (* 1971) – český novinář
 Miroslav Mareš (hudebník) – hudebník a skladatel